Highland Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Highland Lakes (Florida)
 Highland Lakes (New Jersey)

Siehe auch:
 Texas Highland Lakes, Zusammenschluss von Stauseen in Texas
 Highland Lake